Герман Отто Хилбиг (, , 7 мая 1860 — 17 апреля 1939) — лифляндский и латвийский архитектор.

Биография 
Герман Отто Хилбиг родился 7 мая 1860 года в городе Крефельд в Прирейнской провинции Пруссии в семье архитектора Густава Фердинанда Александра Хилбига.

Окончил Рижский политехникум (1882), учился в Берлинской высшей технической школе (1882—1883). С 1884 года — рижский архитектор, в 1893 году открыл собственное архитектурное бюро. Был доцентом Рижского политехникума (1886—1893) и Балтийского технического института (1918).

Умер в Риге 17 апреля 1939 года. Похоронен на Большом кладбище в Риге.

Основные работы 
 Лютеранская церковь в Булдури (1888—1889)
 Церковь Святого Павла (1885, совместно с Г. Ф. А. Хилбигом)
 Здание Машиностроительного завода «Г. Пирвиц и К°» на нынешней улице Бривибас, 204 (1900—1901)
 Доходный дом на Бульваре Бастея, 6 (1895)
 Доходные дома на ул. Элизабетес, 6 (1901), 7 (1900), 23 (1903)
 Доходный дом на ул. Альберта 7 (1908)

Примечания

Литература 
 Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги. — Москва, Стройиздат, 1988.
 Jānis Krastiņš. Eklektisms Rīgas arhitektūrā — 1988, Rīga: Zinātne, 280 lpp.
 Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras meistari. — SIA J.L.V. 2002 ISBN 9984-05-450-0
 Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis. Riga. The Complete Guide to Architecture. — Rīga, Projekts 2004

Архитекторы Риги
Похороненные на Большом кладбище